Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 219001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 28 czerwca 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

219001-219100

219101-219200

219201-219300

219301-219400

219401-219500

219501-219600

219601-219700

219701-219800

219801-219900

219901-220000

Przypisy 

Lista planetoid 219001-220000